Petoa kan syfta på:

Honduras 

 Petoa (kommun), Departamento de Santa Bárbara, 
 Petoa (ort), Departamento de Santa Bárbara,